Celedón es el nombre de un personaje de la cultura popular de Vitoria.

También puede ser un apellido, y como tal puede referirse a:
 Claudia Celedón (n. 1966), actriz chilena;
 Eugenio Celedón (n. 1926), ingeniero, político y empresario chileno;
 Jaime Celedón (1931-2016), actor, publicista y presentador chileno;
 Jorge Celedón (n. 1968), cantante y compositor colombiano de vallenato;
 Rafael Celedón (n. 1979), futbolista chileno.